est un genre éteint de dinosaures sauropodes  diplodocoïdes, rattaché à la famille des rebbachisauridés. Il a vécu durant le Crétacé inférieur, de 118 à 110 millions d'années environ, pendant l'Albien et l'Aptien, dans ce qui est maintenant le Niger.

Il est le genre type d'une sous-famille, les Nigersaurinae créée par Whitlock en 2011, au sein de la famille des Rebbachisauridae. Cette sous-famille est devenue obsolète en 2015 selon F. Fanti et ses collègues qui la remplacent par la sous-famille des Rebbachisaurinae, érigée par Jose Bonaparte en 1995.

Il est représenté par une unique espèce, , décrite en 1999 par Paul Sereno et ses collègues.

Étymologie 
Nigersaurus signifie « lézard du Niger », en référence au pays où il a été découvert. L'épithète spécifique est donné en l'honneur de Philippe Taquet qui a mené des expéditions de recherche paléontologiques au Niger, qui a travaillé dans ce gisement et a découvert les squelettes dOuranosaurus et de Lurdusaurus en 1966.

Découverte 

Son premier squelette a été découvert sur le site appelé « niveau des innocents » dans la région de Gadoufaoua, au Niger. Nigersaurus s'est avéré être ensuite l'un des genres les plus répandus parmi la riche faune de la formation géologique d'Elrhaz. Depuis 1994, des expéditions sur ce site du nord-est du Niger ont été organisées par le paléontologue Paul Sereno et ses collègues, permettant notamment la découverte de squelettes partiels de ce nouveau rebbachisauridé.

Bien que le Nigersaurus soit un dinosaure commun, il était peu connu, dû au fait que les restes fossilisés ont été retrouvés désarticulés. En 2007, Paul Sereno, Jeffrey Wilson et leurs collègues ont procédé à la description scientifique du crâne et des adaptations alimentaires de l'animal.

L'holotype est constitué d'un squelette en partie articulé (en connexion anatomique partielle) provenant du site du « niveau des innocents ». Il inclut un crâne partiel, le cou, l'omoplate, les pattes avant ; le tout référencé MNN GAD512 au Musée National du Niger à Niamey.

Description 

Ce dinosaure herbivore avait une tête en forme de brosse d'aspirateur et il possédait 500 dents en forme de clou. Une aussi grande quantité de dents est unique chez les sauropodes et n'avait auparavant été découverte que chez des hadrosaures ou des cératopsidés.

Comme les autres sauropodes du Gondwana il avait un cou plus court que ceux de la Laurasie, comme Diplodocus. 

Nigersaurus mesurait environ  de long et pesait de l'ordre de . Ces proportions en font un rebbachisauridé de taille modérée.

Il ne pouvait pas lever la tête plus haut que le niveau de son dos, à cause de ses os trop fins et légers. Il devait se nourrir comme les vaches actuelles en broutant au sol.

Classification 
Les premiers restes de Nigersaurus ont été découverts durant des expéditions entre 1965 et 1972 conduites par le paléontologue français 
Philippe Taquet. Ces restes partiels ont été décrits en 1976 comme appartenant à un sauropode diplodocoïde de la famille des dicraeosauridés.

En 1999, Paul Sereno et son équipe le reclassent dans une autre famille de diplodocoïdes, les rebbachisauridés, 

En 2011, John A. Whitlock crée la sous-famille des Nigersaurinae pour y placer Nigersaurus et des genres proches. Cette classification est d'abord reprise par Luis Carballido et ses collègues en 2012, puis en 2013 par Federico Fanti et son équipe.

Cependant, en 2015, Fanti et ses collègues révisent leur description du genre Tataouinea et leur analyse analyse phylogénétique des rebbachisauridés. Ils réhabilitent l'ancienne famille des Rebbachisaurinae, définie par Jose Bonaparte en 1995pour remplacer celle des Nigersaurinae.

Le cladogramme ci-dessous est celui de F. Fanti et de ses collègues en 2015 : 

Précédent cladogramme des Rebbachisauridae d'après Fanti  en 2013, repris de Carballido , 2012 :

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Espèces contemporaines de Nigersaurus: Afrovenator, Ouranosaurus, Lurdusaurus et Suchomimus.
 Sauropoda

Bibliographie

Liens externes 
 .

Notes et références

Références 

Diplodocoidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure d'Afrique
Dinosaure du Crétacé inférieur
Paléontologie au Niger
Taxon fossile décrit en 1999